Абду́кция (от  — уводить силой, похищать):
 Абдукция в анатомии — отведение конечности в сторону, например, отведение мизинца от остальных пальцев.
 Абдукция в логике — силлогизм, вид редуктивного вывода. 
 Абдукция — похищение людей неизвестными существами.